Huntington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Huntington Township (Indiana)
 Huntington Township (Brown County, Ohio)
 Huntington Township (Gallia County, Ohio)
 Huntington Township (Lorain County, Ohio)
 Huntington Township (Ross County, Ohio)
 Huntington Township (Adams County, Pennsylvania)
 Huntington Township (Luzerne County, Pennsylvania)